Фёдор Фёдорович:
 Фёдор Фёдорович (после 1391 — после 1453) — удельный князь микулинский, сын Фёдора Михайловича.
 Фёдор Фёдорович (2-я половина XIV века) — удельный князь ржевский, сын князя Фёдора Константиновича Меньшого.
 Фёдор Фёдорович — удельный князь конинский, волконский и тарусский, сын князя Фёдора Ивановича.
 Фёдор Фёдорович Сухой — удельный князь мезецкий, сын удельного князя мезецкого Фёдора Андреевича.
 Фёдор Фёдорович — стародубский удельный князь, сын князя Фёдора Андреевича.
 Фёдор Фёдорович Овчина Телепнев-Оболенский — русский князь, воевода.